Славонија, историјска и географска област у Хрватској
 Кнежевина Славонија, или Панонска кнежевина, односно Посавска кнежевина, јужнословенска држава на просторима Славоније у раном средњем веку
 Бановина Славонија, средњовековна историјска област под управом бана Славоније
 Краљевина Славонија, историјска круновина у заједници са Краљевином Угарском
 Краљевина Хрватска и Славонија, самоуправна круновина у саставу шире Угарске (1867—1918)
 Горња Славонија, односно Стара Славонија, историјска област, од реке Илове према западу
 Доња Славонија, односно Нова Славонија, историјска област, од реке Илове према истоку
 Турска Славонија, назив за део Славоније који је током 16. и 17. века био под турском влашћу
 Западна Славонија, географска област која обухвата западни део Славоније
 Источна Славонија, географска област која обухвата источни део Славоније
 САО Западна Славонија, Српска аутономна област Западна Славонија
 Источна Славонија, Барања и Западни Срем, Српска аутономна област

Види још 
 Источна Славонија (вишезначна одредница)
 Западна Славонија (вишезначна одредница)
 Славонске жупаније (вишезначна одредница)
 Славонци (вишезначна одредница)
 Словинци (вишезначна одредница)
 Словински језик (вишезначна одредница)
 Срем (вишезначна одредница)
 Барања (вишезначна одредница)
 Хрватска (вишезначна одредница)